V.Premier League 2014-2015 – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League 2014-2015 – torneo pallavolistico maschile